Əylis o Aylis o Akulisy o Akulis o Agulis es pot referir a:
 Aşağı Əylis (Nerkin Agulis, Agulis Inferior), Azerbaidjan
 Yuxarı Əylis (Verin Agulis, Agulis Superior), Azerbaidjan